Yutajé peut désigner :

Toponymes

Yutajé : une localité de la paroisse civile de Medio Ventuari dans la municipalité de Manapiare dans l'État d'Amazonas ;
 Yutajé : un cours d'eau de l'État d'Amazonas, affluent du río Manapiare ;
 Cerro Yutajé : un massif du Nord de l'État d'Amazonas ;
 Chute Yutajé : la seconde chute du pays en hauteur, après le salto Ángel.

Homonymie de toponyme